Anežka Meránská bylo jméno více osob:
 Anežka Meránská (1201) (†1201) – francouzská královna
 Anežka Meránská (1263) (†1263) – rakouská vévodkyně